Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 1992 was de 16e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 16 tot en met 30 augustus 1992 in Colombia werd gespeeld. Brazilië werd voor de zesde keer winnaar.  

Argentinië was uitgesloten van deelname.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1993. Het toernooi zou aanvankelijk in 1993 worden gehouden, maar vanwege het wereldkampioenschap werd het vervroegd naar 1992. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Brazilië, Colombia en Uruguay.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Voetbal in 1992
Voetbal in Colombia
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Colombia